Deledicq est un nom de famille français, originaire du Nord, porté notamment par :

 André Deledicq, né en 1943, mathématicien français ;
 Daniel Deledicq, 1954-2015, footballeur français ;
 Henri Deledicq, 1897-1985, l'un des secrétaires particuliers du maréchal Foch, lors de la signature de l'Armistice de 1918 à Rethondes.